Павел Грабовский:
 Грабовский, Павел Арсеньевич (1864—1902) — украинский поэт и переводчик, революционер.
 Грабовский, Павел Ежи (1759—1794) — генерал-лейтенант Речи Посполитой.